Hodel är ett efternamn och kan syfta på

 Donald P. Hodel, amerikansk politiker (energiminister och inrikesminister).
 Donald R. Hodel, amerikansk botaniker.
 Ronny Hodel, schweizisk fotbollsspelare.